Грабо́вський (, , , ) — українське, польське й білоруське прізвище.

Відомі особи

Жінки 
Грабовська; Грабовска
 Грабовська Галина Володимирівна (нар. 1971) — українська перекладачка.
 Грабовська Ганна Федорівна (нар. 1944) — українська майстриня художньої вишивки.
 Домініка Грабовська (* 1998) — польська футболістка, півзахисниця французького клубу «Флері 91» та національної збірної Польщі.
 Ізабела Грабовська (1776—1858) — польська аристократка, найправдоподібніше позашлюбна донька останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського.
 Грабовська Марія Михайлівна (нар. 1944) — українська російськомовна поетеса.
 Грабовська Серафима Корніївна (1909—?) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Уршула Грабовска (* 1976) — польська акторка театру та кіно, лауреатка премії «Орел».

Чоловіки 
 А. Грабовський — майстер художньої порцеляни другої половини XIX — початку XX століття.
 Амвросій Грабовський (1782—1868) — польський книгар, історик, колекціонер, видавець історичних джерел.
 Анджей Грабовський (нар. 1952) — польський актор кіно та театру.
 Анджей Броніслав Грабовський (1833—1886) — польський та український живописець, брат Войцеха Грабовського.
 Грабовський Антоній (1857—1921) — польський інженер-хімік, поліглот, есперанто перекладач і есперанто поет.
 Грабовський Богдан Олексійович (нар. 1945) — український журналіст, публіцист.
 Грабовський Борис Павлович (1901—1966) — фізик.
 Грабовський Валентин Болеславович (1937—2004) — поет, перекладач, мистецтвознавець, журналіст, член спілки письменників СРСР.
 Грабовський Валерій Васильович (1948—2015) — український письменник, редактор і журналіст. Член Національної Спілки журналістів України.
 Грабовський Василь Володимирович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Грабовський Віктор Никанорович (нар. 1942) — український поет, перекладач, літературний критик, журналіст.
 Грабовський Войцех (1850—1885) — польський та український графік, брат Анджея Грабовського.
 Грабовський Володимир Семенович (нар. 1943) — український музикознавець.
 Дмитро Грабовський (1985—2017) — український професійний шосейний велогонщик, який у минулому виступав за чемпіонат Континентальної команди ІСД-чемпіонатів світу та Європи.
 Грабовський Еміліан Романович (1892—1955) — український живописець і графік.
 Грабовський Єгор Романович (* 2002) — український футболіст, захисник «Оболонь-Бровара».
 Грабовський Ігор Авксентійович (1934—1992) — український кінорежисер, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Грабовський Леонід Олександрович (нар. 1935) — український композитор.
 Марцин Грабовський (* 2000) — польський футболіст, фланговий захисник клубу «Термаліка Брук-Бет» та молодіжної збірної Польщі.
 Грабовський Микола Сергійович (1954—2019) — поет. Учасник бойових дій в Афганістані.
 Грабовський Мирослав Васильович (1911—1970) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради СРСР 6—7-го скликань.
 Грабовський Михайло Юрійович (1984) — білоруський хокеїст, центральний нападник.
 Міхал Грабовський (1804—1863) — історик, письменник, критик, представник «української школи» в польській літературі.
 Грабовський Олександр — відомий тернопільський лікар. У часи ЗУНР перебував як лікар у військовій частині.
 Грабовський Олександр Вікторович (* 1987) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грабовський Олександр Володимирович (1922—1979) — український радянський партійний діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 6-8-го скликань.
 Грабовський Павло Арсенович (1864—1902) — поет, публіцист, перекладач, політичний діяч.
 Грабовський Петро (?—1625) — польський католицький священик, письменник, автор політичного проекту «Нижня Польща».
 Грабовський Сергій Ігорович (нар. 1957) — публіцист, журналіст, політолог, історик, кандидат філософських наук.
 Станіслав Грабовський (1791—1852) — польський композитор і піаніст.
 Грабовський Степан Стефанович — професор, доктор біологічних наук.
 Грабовський Юрген — західнонімецький футболіст.
 Ян Антоні Грабовський (1882—1950) — польський інженер-хімік, педагог, письменник.

Див. також 
 Юрген Грабовскі (1944) — німецький футболіст.
 Грабовський (острів)
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища